Анастасия Хасяновна Мухарьямова (род. , ) — российская регбистка, бывший капитан женской сборной России, лучшая регбистка России 2007 года, чемпионка Европы 2013 и 2014 годов. Мастер спорта России международного класса, Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Занималась лёгкой атлетикой и мини-футболом. В регби пришла в 17 лет. В регби-7 играла на позиции «веер», трехчетвертной, а в регби-15 занимает позицию «замка». В 2005 году окончила Российский государственный университет туризма и сервиса. Выступала за «РГУТИС-Подмосковье» (регби-15). В 2011 году снялась для эротического календаря журнала «Про Регби». Дважды выигрывала чемпионат Европы в 2013 и 2014 годах.  Выступала на Кубках мира по регби-7 2009 и 2013 годов.

В 2015 году объявила о завершении игровой карьеры.

В 2019 году занимала пост администратора тренировочного процесса женской сборной России по регби-7.

Примечания

Ссылки 

 Команда РГУТИС-Подмосковье
 Поцелуй для бегемота

Регбистки России
Чемпионы Европы по регби-7
Игроки женской сборной России по регби-7
Игроки ЖРК «ВВА-Подмосковье»